Рождённый американцем — фильм американско-финского производства, снятый режиссёром Ренни Харлином по собственному сценарию. Соавтором сценария выступил Маркус Селин. Фильм рассказывает о том, что случилось после того, как трое молодых людей из США нелегально пересекли советскую границу.

Сюжет 
Действие происходит в 80-е гг XX века в приграничных районах Финляндии и СССР. Три американских студента, проводящих каникулы в Финляндии, забавы ради решили пересечь границу с СССР. Вскоре местные жители деревни Владимир начинают подозревать их в убийстве русской девочки и всячески подчеркивают свою враждебную настроенность. Американские парни оказывают им вооружённый отпор, убивая их с непринуждённой лёгкостью, однако в конце концов попадают в руки КГБ. Сидя в тюрьме, они пытаются найти способ вернуться на родину, и в итоге одному из них это всё же удаётся.

В ролях

Прокат и сборы 
Фильм вышел в прокат 4 апреля 1986 года, сборы составили $3 388 020.

Примечания

Источники 
 А. Фёдоров «Анализ стереотипов политически ангажированных медиатекстов на занятиях в студенческой аудитории (на примере фильмов Ренни Харлина „Рождённый американцем“ (1986) и „Пять дней в августе“ (2011)», Дистанционное и виртуальное обучение, № 7, 2012 год.
 

Фильмы 1986 года
Пропагандистские фильмы США
Фильмы о КГБ
Фильмы о заключённых
Фильмы на английском языке
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы США 1986 года
Фильмы о холодной войне
Фильмы о студентах